Maksim Vassilievitch Balmotchnykh - en russe :   (Maksim Vasil’evič Balmočnyh) et en anglais :  - (né le  à Lipetsk en URSS) est un joueur professionnel russe de hockey sur glace. Il évolue au poste d'ailier.

Biographie

Carrière de joueur 
En 1995, il débute avec le HK Lipetsk dans la Vyschaïa liga. Il remporte la Coupe d'Europe 1996-1997 avec le Lada Togliatti. Il est choisi au cours du repêchage d'entrée 1997 dans la Ligue nationale de hockey par les Mighty Ducks d'Anaheim en , en . Il est choisi au cours de la sélection européenne de la Ligue canadienne de hockey, en  par l'Océanic de Rimouski. Il part en Amérique du Nord un an plus tard et joue dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec avec les Remparts de Québec. Le , il joue son premier dans la LNH face aux Stars de Dallas. Il a depuis ajouté à son palmarès l'Ekstraliga 2007 et la Coupe Spengler 2009.

Carrière internationale 
Il a représenté la Russie en sélections jeunes.

Trophées et honneurs personnels 
Championnat du monde junior
 1998 : nommé dans l'équipe d'étoiles.
 1998 : termine meilleur passeur.
 1999 : nommé dans l'équipe d'étoiles.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 1994-1995|| HK Lipetsk || Vyschaïa Liga || 3|| 0|| 1|| 1|| 4|| || || || || 
|-
| 1995-1996|| HK Lipetsk || Vyschaïa Liga || 40|| 15|| 5|| 20|| 60|| || || || || 
|-
| 1996-1997|| Lada Togliatti|| Superliga|| 18|| 6|| 1|| 7|| 22|| || || || || 
|-
| rowspan=2|1997-1998|| Lada Togliatti|| Superliga|| 37|| 10|| 4|| 14|| 46|| || || || || 
|-
| Metchel Tcheliabinsk|| Superliga|| 2|| 0|| 0|| 0|| 2|| || || || || 
|-
| 1998-1999|| Lada Togliatti|| Superliga|| 15|| 2|| 1|| 3|| 10|| 4|| 0|| 1|| 1|| 8
|-
| 1998-1999|| Remparts de Québec|| LHJMQ|| 21|| 9|| 22|| 31|| 38|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1999-2000|| Mighty Ducks de Cincinnati|| LAH|| 40|| 9|| 12|| 21|| 82|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1999-2000|| Mighty Ducks d'Anaheim|| LNH|| 6|| 0|| 1|| 1|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2000-2001|| Mighty Ducks de Cincinnati||  LAH|| 65|| 6|| 9|| 15|| 45|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2001-2002|| Mighty Ducks de Cincinnati||  LAH|| 23|| 6|| 4|| 10|| 33|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2002-2003|| Severstal Tcherepovets|| Superliga|| 12|| 1|| 2|| 3|| 31|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2003-2004|| River Rats d'Albany||  LAH|| 42|| 5|| 9|| 14|| 54|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2004-2005|| HK Lipetsk || Vyschaïa Liga || 41|| 8|| 7|| 15|| 121|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2005-2006|| HK Lipetsk || Vyschaïa Liga || 42|| 8|| 12|| 20|| 64|| || || || || 
|-
| 2006-2007|| Dinamo Minsk || Ekstraliga || 20|| 5|| 11|| 16|| 32|| 11|| 6|| 7|| 13|| 12
|-
| 2007-2008|| Dinamo Minsk || Ekstraliga || 6|| 2|| 4|| 6|| 28|| || || || || 
|-
| 2007-2008|| Metallourg Novokouznetsk || Superliga || 21|| 1|| 4|| 5|| 36|| || || || || 
|-
| 2008-2009|| Dinamo Minsk || KHL|| 24|| 6|| 2|| 8|| 14|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2008-2009|| HK Homiel || Ekstraliga || 10|| 9|| 4|| 13|| 26|| || || || || 
|-
| 2009-2010|| Dinamo Minsk||  KHL|| 5|| 0|| 1|| 1|| 0|| || || || || 
|-
| 2009-2010|| HK Chahtsyor Salihorsk || Ekstraliga || 24|| 11|| 14|| 25|| 68|| 8|| 5|| 2|| 7|| 20
|-
| rowspan=2|2010-2011|| HK Homiel || Ekstraliga || 10|| 0|| 2|| 2|| 12|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| HK Brest || Ekstraliga || 31|| 9|| 18|| 27|| 98|| 4|| 3|| 2|| 5|| 8
|-
| 2011-2012|| HK Lipetsk || Pervaïa Liga || 38|| 14|| 14|| 24|| 74|| 5|| 0|| 4|| 4|| 2
|-
| 2012-2013|| HK Lipetsk || Pervaïa Liga || 38|| 19|| 11|| 30|| 60|| 7|| 2|| 2|| 4|| 16

| 6|| 0|| 1|| 1|| 2|| || || || ||

Au niveau international 

| 1997 ||align="left"| Championnat d'Europe junior || 6|| 1|| 2|| 3|| 31|| +1|| align="left"|Quatrième place
|-
| 1998 ||align="left"| Championnat du monde junior || 7|| 2|| 6|| 8|| 4|| +10|| align="left"| Médaille d'argent
|-
| 1999 ||align="left"| Championnat du monde junior || 7|| 3|| 5|| 8|| 4|| +5|| align="left"| Médaille d'or

Références 

Naissance en RSFS de Russie
Naissance à Lipetsk
Naissance en mars 1979
Joueur russe de hockey sur glace
Choix de repêchage des Mighty Ducks d'Anaheim
Joueur des Remparts de Québec
Joueur des Mighty Ducks d'Anaheim
Joueur du Lada Togliatti
Joueur du HK Dinamo Minsk
Joueur des Mighty Ducks de Cincinnati
Joueur des River Rats d'Albany
Joueur du Metchel Tcheliabinsk
Joueur du Severstal Tcherepovets
Joueur du HK Lipetsk
Joueur du Metallourg Novokouznetsk
Attaquant de hockey sur glace